Rabid peut désigner :

 la traduction anglaise de .

Titres 

 Rabid, un film canadien de David Cronenberg, sorti en 1977 ;
 Rabid Death's Curse, le premier album studio du groupe de Black metal suédois Watain sorti en 2000 ;
 ''Rabid, un film canadien réalisé par Jen Soska et Sylvia Soska, sorti en 2019.

Musique 
 , un groupe anglais de punk rock ;
 .

Voir aussi 
 , page d'homonymie.